Rusova poate fi:
 :
 Rusova Veche, Caraș-Severin, sat în județul Caraș-Severin, Banat, România
 Rusova Nouă, Caraș-Severin, sat în județul Caraș-Severin, Banat, România

Vezi și 
 Rus (dezambiguizare)
 Rusu (dezambiguizare)
 Ruseni (dezambiguizare)
 Rusești (dezambiguizare)
 Rusănești (dezambiguizare)
 Russo (dezambiguizare)

Toponime românești